The Day My Butt Went Psycho! ist eine kanadische Kinder-Zeichentrickserie von 2013.

Handlung 
Zack Freeman und sein Hintern erleben seltsame Abenteuer in einer Welt, in der Hintern ein eigenes Bewusstsein haben und losgelöst von ihren Besitzern leben.

Produktion und Veröffentlichung 
Insgesamt entstanden 40 Folgen von jeweils 22 Minuten Länge, die in zwei Staffeln bei Teletoon ausgestrahlt wurden.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 

 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre